Kajaanluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kajaanluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kajaanluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar